A 2022-es úszó-világbajnokságon a műugrás női 1 méteres versenyszámának selejtezőjét június 29-én délelőtt, a döntőjét pedig délután rendezték meg a budapesti Duna Arénában.

A kínai  óriási fölénnyel, a második helyezett záró amerikai Sarah Bacont előtt több mint 24 ponttal nyerte meg a női műugrók egyméteres versenyszámát. A bronzérem a kanadai Mia Vallée nyakába került, mindössze öt századponttal lemaradva az amerikai mögött, megszerezve ezzel első felnőtt világbajnoki dobogós helyezését.

A délelőtti selejtezőben két magyar indult. Mosena Estilla 194,15 pontos teljesítménnyel a 37., míg a 17 esztendős Veisz Emma 187,50 ponttal a 40. helyen végzett a 45 fős mezőnyben.

Versenynaptár 
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):

Eredmény 
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.

Jegyzetek 

N01